Die Polytechnische Schule ist eine technische Schule.

Geschichte 

 Polytechnikum, historische Ingenieurschulen. Für eine Liste der Schulen mit diesem Namen – aktuell oder ehemalig – siehe dort
 Technische Hochschule, frühere Bezeichnung

Österreich 

 Polytechnische Schule (Österreich), die einjährige Schule der 9. Schulstufe zur Erfüllung der Unterrichtspflicht

DDR 

 Polytechnische Oberschule, Schultyp in der DDR

Frankreich 

 École polytechnique, eine Schulform im französisch-frankophonen Bildungssystem

Italien 
Ein Politecnico in Italien ist eine Technische Hochschule. Folgende vier Schulen führen diese Bezeichnung:
 Politecnico di Bari
 Polytechnikum Mailand
 Università Politecnica delle Marche
 Politecnico di Torino

Siehe auch 

 Technische Universität
 Ingenieurschule

Schultyp der Berufsbildung
Berufsbildung in Litauen
Bildung in Frankreich
Bildungseinrichtung in der DDR
Technische Bildungseinrichtung